David Woodard (; nascido em 6 de abril de 1964) é um escritor e um maestro americano. Durante a década de 1990, ele cunhou o termo prequiem, um palavra-valise vinda das palavras inglesas preemptive e requiem, para descrever a sua prática budista de composição de música dedicada a ser tocada durante ou um pouco antes da morte de um indivíduo.

Entre os serviços realizados para o memorial de Los Angeles onde Woodard atuou como maestro musical ou diretor musical está uma cerimônia cívica realizada em 2001 em homenagem a Leon Praport e a sua viúva ferida Lola, vítimas do acidente com o extinto funicular Angels Flight. Ele também realizou vários requiems para a fauna, inclusive para um Pelicano-pardo da Califórnia na crista da margem de uma praia onde o animal havia caído.

Woodard também é conhecido por suas réplicas da Dreamachine, uma lâmpada suavemente psicoativa, que foi exibida em museus de arte em todo o mundo. Além disso, na Alemanha e no Nepal, ele é conhecido por suas contribuições para a revista literária Der Freund, escrevendo artigos sobre carma entre diferentes espécies, consciência das plantas e o povoado paraguaio Nueva Germania.

Educação
Woodard foi educado na Nova Escola de Pesquisa Social e na Universidade da Califórnia em Santa Bárbara.

Nueva Germania
Em 2003, Woodard foi eleito vereador em Juniper Hills (Los Angeles County) na Califórnia. Exercendo este cargo, ele propôs uma relação de cidade irmã com Nueva Germania no Paraguai. Para dar continuidade ao seu plano, Woodard viajou até a outrora utópica vegetariana/feminista cidade e se reuniu com a liderança municipal. Após uma visita inicial, ele optou por não prosseguir com o relacionamento, mas encontrou na comunidade um objeto de estudo para artigos posteriores. O que particularmente lhe interessou foram as ideias proto-transhumanistas do planejador especulativo Richard Wagner e Elisabeth Förster-Nietzsche, que junto com o marido Bernhard Förster, fundaram e viveram na colônia entre 1886 e 1889.

De 2004 a 2006, Woodard liderou numerosas expedições para Nueva Germania, ganhando apoio do então vice-presidente dos EUA, Dick Cheney. Em 2011, Woodard concedeu ao romancista suíço Christian Kracht a permissão para publicar sua enorme correspondência pessoal, em grande parte em relação à Nueva Germania, em dois volumes sob a marca da Universidade de Hanôver, Wehrhahn Verlag. Da troca de cartas, Frankfurter Allgemeine Zeitung diz: «[Os autores] eliminam a fronteira entre a vida e a arte.» Der Spiegel postula que o primeiro volume, Five Years, é «o trabalho preparatório espiritual» para o romance subsequente de Kracht, Imperium.

De acordo com Andrew McCann, «Kracht acompanhou Woodard em uma viagem ao que resta do lugar, onde os descendentes dos colonos originais vivem [em] circunstâncias drasticamente reduzidas. Como a correspondência revela, Kracht compeliu o desejo de Woodard de avançar o perfil cultural da comunidade e construir uma ópera de Bayreuth em miniatura no local onde havia sido residência familiar de Elisabeth Förster-Nietzsche.» Nos últimos anos, a Nueva Germania se transformou em um destino mais amável, com hospedagem domiciliar e um museu histórico improvisado.

Dreamachine
De 1989 a 2007, Woodard criou réplicas da Dreamachine, uma invenção estroboscópica inventada por Brion Gysin e Ian Sommerville, que envolve um cilindro com aberturas, feito de cobre ou papel, que gira sobre uma lâmpada elétrica—quando observada com olhos fechados, a máquina pode desencadear aberrações mentais comparável à intoxicação por drogas ou ao sonhos. Depois de contribuir com uma Dreamachine para o Ports of Entry retrospectiva visual de LACMA de 1996 de William S. Burroughs, Woodard fez amizade com o autor e apresentou-lhe um «modelo boêmio» (papel) de Dreamachine para o seu 83º aniversário e final. Sotheby's leiloou a antiga máquina para um colecionador privado em 2002 e o último permanece em empréstimo para a propriedade de Burroughs no Spencer Museum of Art.

Ligações externas

Publicações de e sobre David Woodard no catálogo Helveticat da Biblioteca Nacional da Suíça

David Woodard em Kiddle

Nascidos em 1964
Artistas dos Estados Unidos
Compositores dos Estados Unidos
Pessoas vivas
Maestros dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência inglesa
Norte-americanos de ascendência alemã